Карл Барлен (1890—1956) — німецький офіцер, генерал авіації. Кавалер Німецького хреста в золоті.

Барлен — муніципалітет, регіон О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.
 Барлен — колишній кантон в департаменті Па-де-Кале.